Thonbach ist der Ortsname von

 Thonbach (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Thonbach (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Tonbach